Goodspeed ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Willis Goodspeed (1860–1943), US-amerikanischer Physiker
 Edgar J. Goodspeed (1871–1962), US-amerikanischer Theologe und Linguist
 Thomas Harper Goodspeed (1887–1966), US-amerikanischer Botaniker
 Thomas W. Goodspeed (1842–1927), US-amerikanischer Theologe und Gründungsmitglied der University of Chicago

Siehe auch:
 Goodspeed-Gletscher, Hängegletscher im Viktorialand, Antarktika
 Goodspeed-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Godspeed